Župnija Sv. Lenart je lahko:

 Župnija Sv. Lenart, Nadškofija Ljubljana
 Župnija Sv. Lenart nad Laškim, Škofija Celje
 Župnija Sv. Lenart - Podgorci, Nadškofija Maribor
 Župnija Lenart v Slovenskih goricah, Nadškofija Maribor